Arnulfo de Baviera (; Múnich, 6 de julio de 1852-Venecia, 12 de noviembre de 1907) fue un miembro de la familia real bávara de la Casa de Wittelsbach y general de Infantería.

Primeros años 
Arnulfo nació en Múnich. Era el hijo menor del príncipe regente Leopoldo de Baviera y de su esposa, la archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana. Perdió a su madre a los doce años. El oficial Enrique von Vallade (1830-1870) actuó como su tutor.

Carrera militar 

Arnulfo asistió a una escuela primaria humanística y luego a la universidad. Al igual que sus hermanos mayores, se unió al ejército bávaro y se convirtió en comandante regimental, alcanzando el rango de Generaloberst.

En 1868, se convirtió en teniente del primer regimiento de infantería "König" del ejército de Baviera. En 1870/71 participó en los combates de Wörth, Beaumont, Sedán y Orleans, así como en el asedio de París durante la guerra franco-prusiana. De 1873 a 1876, Arnulfo se graduó de la Academia de Guerra de Baviera, que le otorgó la calificación para el estado mayor. Como capitán asumió el mando, en 1876, del Regimiento de Infantería de la Guardia, se convirtió en mayor en 1877 y, como tal, fue comandado al Estado Mayor.

Luchó con el ejército ruso en la guerra ruso-turca (1877-1878) y estuvo presente en el sitio de Plevna. Como coronel, fue inicialmente comandante del  Regimiento de Infantería "König" y del 7 de julio de 1881 al 19 de marzo de 1884, comandante del Regimiento del Cuerpo de Infantería. Posteriormente, fue ascendido a comandante general de división de la 1.ª Brigada de Infantería. En marzo de 1887 dejó el mando, se convirtió en teniente general y, como tal comandante de la 1.ª división. En 1890 fue ascendido a general de infantería y dos años más tarde, el nombramiento como comandante general del primer Cuerpo de Ejército. En este puesto, Arnulfo fue nombrado coronel general con el rango de mariscal de campo en 1903, antes de ser destituido de su cargo como comandante general en el mismo año.

En 1901 representó a su padre, el príncipe regente Leopoldo, en el funeral de la reina Victoria del Reino Unido.

Matrimonio y descendencia 
Se pensó en Arnulfo como un posible marido para la infanta Isabel de Borbón, aunque el proyecto no prosperó. El 12 de abril de 1882, contrajo matrimonio con la princesa Teresa de Liechtenstein, la hija del príncipe Luis II de Liechtenstein y de la condesa Francisca Kinsky. La boda tuvo lugar en el Palacio Liechtenstein, en Viena. La pareja tuvo un hijo:

 Enrique (1884-1916).

Muerte 
Arnulfo murió en Venecia el 12 de noviembre de 1907, de camino a casa de una expedición de caza de siete meses por el Cáucaso y Asia Central. Está enterrado en la cripta de la Iglesia de los Teatinos, en Múnich.

Legado 
El nuevo cuartel de Leiber se llamaba oficialmente "Cuartel del Príncipe Arnulfo", pero se conocía popularmente como cuartel turco porque estaba en Türkenstrasse. Es homónimo de la Plaza Arnulfo en Múnich (que se llamó Salzstrasse hasta 1890, después del comercio de sal, al que Múnich debe su fundación), Parque Arnulfo y Arnulfsteg. El músico jefe del regimiento del cuerpo de infantería Max Högg le dedicó una marcha, que todavía hoy toca el cuerpo de música de la Bundeswehr.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London: Little, Brown and Company, 1999)
 Konrad Krafft von Dellmensingen and Friedrichfranz Feeser. Das Bayernbuch vom Weltkriege, 1914-1918. Chr. Belser AG, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1930.
 Die Wittelsbacher: Geschichte unserer Familie. Prestel Verlag, München, 1979.

Príncipes de Baviera
Casa de Wittelsbach
Generales de Baviera
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Venecia